

Persone 
 Joseph Werbrouck – pistard belga
 Marcelle Werbrouck – egittologa belga
 Ulla Werbrouck – ex judoka belga